Oberhessische Eisenbahn  bezeichnet:

 eine frühere Eisenbahngesellschaft, siehe Oberhessische Eisenbahn-Gesellschaft
 deren Strecke zwischen Gießen und Fulda, siehe Bahnstrecke Gießen–Fulda